Цей список є списком ендемічних видів рослин України.

Природоохоронний статус 
Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Покритонасінні

Гриби

Посилання